

Язиково — село, Благоварський район, Башкортостан
 Язиково — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Язиково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Язиково — село, Клинський міський округ, Московська область
 Язиково — присілок, Лямбірський район, Мордовія